Kehrwieder ist:
 eine Insel in Hamburg, siehe Kehrwieder
 eine Hildesheimer Lokalzeitung, siehe Kehrwieder am Sonntag
 Kehrwieder (Schiff, 1902), Fahrgastschiff in Berlin, zeitweise auch Kehrwieder II
 Kehrwieder bzw. Kehrwieder I, Fahrgastschiff in Berlin, später als Stadt Kassel in Kassel
 Kehrwieder III, Fahrgastschiff in Berlin, siehe Drachenschwanz (Schiff, 1928)
 der frühere Name eines Seebäderschiffs, siehe Bubendey (Schiff, 1913)
 ein Minenschiff der Kriegsmarine dieses Namens, siehe Garaventa (Schiff)

Siehe auch:
 Kehrwiederturm